Fischhausen ist der Name folgender Orte:

 der deutsche Name einer Stadt bzw. eines Kreises in Ostpreußen, siehe Primorsk (Kaliningrad)
 Fischhausen (Schliersee), ein Ortsteil von Schliersee (Gemeinde), Landkreis Miesbach, Bayern
 ein Ortsteil von Echem, Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
 Burg Fischhausen, ein friesischer Adelssitz im Jeverland
 Fischhausen (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Friesland

en:Fischhausen